Галлямова — женская форма фамилии . Известные носительницы фамилии:
 Галлямова, Алиса Михайловна (род. 1972) — российская шахматистка.
 Галлямова, Альфия Габдульнуровна (род. 1955) — советский и российский историк.
 Галлямова, Анна Рузильевна (род. 1986) — российская спортсменка (скалолазание).
 Галлямова, Надежда Викторовна (род. 1959) — советская и российская бегунья.
 Галлямова, Юлия Альбертовна (род. 1969) — российский учёный-медик.